Фели́цын — русская семинаристская фамилия. Происходит от латинского felicia — «счастье». Известные носители:

 Фелицын, Евгений Дмитриевич (1848—1903) — русский учёный и общественный деятель; войсковой старшина Кубанского казачьего войска, участник Кавказской и Русско-турецкой войн.
 Фелицын, Игорь Алексеевич (1918—1977) — советский оператор комбинированных съёмок, фронтовой кинооператор во время Великой Отечественной войны.
 Фелицын, Павел Иванович (1894—1941) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Фелицын, Павел Семёнович (1893—1973) — митрофорный протоиерей Русской Православной церкви.
 Фелицын, Пётр Андреевич (1783—1879) — протоиерей Тобольского кафедрального собора РПЦ.
 Фелицын, Сергей Васильевич (1883—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

 также
 Фелицин, Ростислав Иванович (около 1820—1882) — русский художник.